Albert Descamps (1916-1980), Belgische priester en hoogleraar
 Édouard Descamps (1847-1933), Belgische rechtswetenschapper en politicus
 Jean-Baptiste Descamps (I) (1706 - 1791), Franse kunstschilder 
 Jean Baptiste Marc Antoine Descamps (II) (1742-1836), Franse kunstschilder en zoon van Jean-Baptiste
 Joseph Jules Descamps (1820-1892), Belgische politicus
 Joseph Louis Descamps (1845-1926), Belgische politicus
 Luc Descamps (1962), Belgische schrijver
 Nick Descamps (1966), Belgische voetballer
 Pierre Descamps (1916-1992), Belgische politicus
 Rémy Descamps (1996), Franse voetballer
 Timo Descamps (1986), Belgische acteur en zoon van Luc

Achternaam